O evento florete por equipes feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2018 foi disputado nos dias 25 e 26 de julho.

Medalhistas
A equipe da França conquistou a medalha de ouro ao vencer, na decisão, a Rússia. A medalha de bronze, por sua vez, ficou com a Coreia do Sul.

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave
Dezesseis-avos de final

Segunda chave

Terceira chave
Dezesseis-avos de final

Quarta chave
Dezesseis-avos de final

Posicionamento

Disputa do 5.º-7.º lugar

Disputa do 9.º-16.º lugar

Disputa do 13.º-16.º lugar

Ligações externas
 
 

Sabre por equipes feminino